Santa Maria di Monserrato steht für
 Santa Maria di Monserrato (Rom)
 Santa Maria di Monserrato (Tratalias)